Die Abkürzung USFSA hat folgende Bedeutungen:

 Union des sociétés françaises de sports athlétiques, französischer Sportverband von 1887 bis 1920
 United States Figure Skating Association, US-amerikanischer Eislaufverband

USFSA